Калиакайр:
 Калиакайр — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Калиакайр — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Газипур.